Als Kabinett Schröder werden folgende Kabinette bezeichnet
 Landesregierung von Mecklenburg-Schwerin, geführt von Paul Schröder
 1926–1927 Kabinett Schröder I (Mecklenburg-Schwerin) 
 1927–1929 Kabinett Schröder II (Mecklenburg-Schwerin)
 Bundesregierung, geführt von Gerhard Schröder
das erste Kabinett Schröders auf Bundesebene von 1998 bis 2002, siehe Kabinett Schröder I
das zweite Kabinett Schröders auf Bundesebene von 2002 bis 2005, siehe Kabinett Schröder II
 Niedersächsische Landesregierung, geführt von Gerhard Schröder
das erste Kabinett Schröders in Niedersachsen von 1990 bis 1994, siehe Kabinett Schröder I (Niedersachsen)
das zweite Kabinett Schröders in Niedersachsen von 1994 bis 1998, siehe Kabinett Schröder II (Niedersachsen)
das dritte Kabinett Schröders vom 30. März bis zur Ernennung zum Bundeskanzler am 27. Oktober 1998, siehe Kabinett Schröder III (Niedersachsen)